Сомо́вка — деревня Новочеркутинского сельсовета Добринского района Липецкой области. Название — по фамилии дворян Сомовых.

География 
Стоит в верховье притока реки Бычек (Бычок).

Расположена в северо-восточной окраине Новочеркутинского сельского поселения в 10-ти км от Новочеркутино и в 4-х км от Александровки.

История 
Основана как владельческое сельцо дворян Сомовых.

До революции входило в Усманский уезд Тамбовской губернии. Входила в приход села Плоское (Лебедянка) Козловского уезда Тамбовской губернии.

Обозначена на карте Менде 1862 года. По данным на 1859 год, в деревне насчитывалось 29 дворов и проживало 259 человек.

В 1911 году в деревне насчитывалось 62 двора с 430 жителями.

23 июня 1906 г. в Сомовке были аграрные беспорядки.…произошло столкновение крестьян с драгунами. В столкновении участвовали крестьяне соседней дер. Лебедянки, Козловского у. Драгуны стреляли. 3 крестьянина дер. Лебедянки убиты, четверо ранены.В настоящее время исчезающая деревня. По планам администрации, преобразование населённого пункта в пункт сезонного проживания (дачное товарищество) или место размещения лично-подсобных хозяйств.

Усадьба 

Первым владельцем сельца был Николай Иванович Сомов (1736—1841). Артиллерии подпоручик при отставке. Заседатель Орловского Верховного Земского Суда 1791—1794 г. Участвовал в Милиции 1807 г., за что получил золотую медаль на Владимирской ленте и право носить ополченский мундир. Затем усадьба перешла к  капитану Михаилу Николаевичу Сомову (1811 — до 1876).  Состоял предводителем дворянства  Усманского уезда .

В начале XX века владелец усадьбы — Константин Михайлович Сомов (1848—1911).

Население

Известные уроженцы 
В деревне родился Фомичёв, Андрей Васильевич — отец советской, молдавской и российской актрисы театра и кино Светланы Томы, дед — советской и российской актрисы театра и кино Ирины Лачиной.

Литература 
 Историко-статистическое описание Тамбовской епархии) / под ред. А. Е. Андриевского. — Тамбов: изд. канц. Тамб. Духов. Консистории, 1911. — 901 с.
 Списки населенных мест Российской империи, составленные и издаваемые Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних дел : [по сведениям 1859]. — Т. 42: Тамбовская губерния. —  1866.  —  [3], LII, 186 с.
 Юристы Тульской губернии. 60 — 80-е годы ХІХ в. Биографический справочник / Составитель И. В. Комарова. — Тамбов. — 2002. — 75 с.

Ссылки 
ВПН-2010. Численность и размещение населения Липецкой области.

Примечания 

Населённые пункты Добринского района
Утраченные усадьбы России